

Населені пункти та їхні частини

 Фелінув — село в гміні Модлібожице Янівського повіту Люблінського воєводства
 Фелінув — село в гміні Осьякув Велюнського повіту Лодзинського воєводства
 Фелінув — частина села Вільчице в гміні Вільчице Сандомирського повіту Свентокшиського воєводства

Примітки